Новосакмарск — название населённых пунктов в Оренбургской области России:

 Новосакмарск — деревня, Ибрагимовский сельсовет Кувандыкского района.
 Новосакмарск — деревня, Зиянчуринский сельсовет Кувандыкского района.